NGC 4837 est une paire de galaxies relativement éloignée et située dans la constellation des Chiens de chasse. Cette paire de galaxies a été découverte par l'astronome britannique John Herschel en 1831.

La galaxie nord de NGC 4837 est la galaxie spirale PGC 44198 et celle au sud est la galaxie particulière PGC 44188. La vitesse de PGC 44198 par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de  et celle de PGC 44188 est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . Elles sont presque à la même distance de la Voie lactée et à en juger par l'image obtenue du relevé SDSS elles sont en interaction gravitationnelle.

La galaxie PGC 44198 au nord est indiquée par N : dans l'encadré et celle au sud par S:. Lorsqu'il n'y a qu'une donnée, elle s'applique aux deux galaxies.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 4837 sur le site du professeur C. Seligman

4837
Constellation des Chiens de chasse
Galaxie spirale
Galaxie particulière
Galaxie en interaction
Objet céleste découvert en 1831
Objet céleste découvert par John Herschel